Torsten Bugiel (* 9. Dezember 1975 in Köln) ist ein deutscher Schlagzeuger.

Leben 
Torsten Bugiel begann im Alter von neun Jahren mit dem Schlagzeugspielen. Von 1986 bis 1991 nahm er Schlagzeugunterricht bei Thomas Arens (Lehrbuch-Autor und Schlagzeuglehrer), ab 1997 wurde er in der Schlagwerkstatt in Köln unterrichtet. 1998 folgte das Studium am Drummers Institute Düsseldorf, welches er mit Diplom erfolgreich abschloss. Im weiteren Anschluss folgten unter anderem noch diverse Masterclasses und Workshops.

Einflüsse 
Torsten Bugiel ist vorrangig ein Rock/Pop-Drummer. Die Einflüsse, welche sein Schaffen geprägt haben, sind vielfältiger Natur. Man findet neben Rock/Pop-Klängen und Elementen des Progressive-Art-Rock auch Drum and Bass, Elemente der World-Music/Afro-Cuban-Styles sowie Dark-Wave/Gothic-Kompositionen in seinen musikalischen Aktivitäten wieder. Des Weiteren war er Schlagzeuger bei den Aufführungen des Musicals Saturday Night Fever im Musical Dome in Köln.

Aktuelle musikalische Kooperationen

Drum 'n' Didg 
Zwischen 2002 und 2004 tourte Torsten Bugiel als Strassen- und Bühnenmusiker mit dem Multi-Instrumentalisten und Didgeridoo-Spieler Tom Fronza. Drum 'n' Didg spielte in dieser Zeit mehrere hundert Konzerte. Unter anderem traten die beiden Musiker im Rahmen ihrer Tour in Kalifornien auf dem Joshua Tree Didgeridoo Festival sowie auf dem Coyote Festival vor Dick Dale auf. Die Kollaboration brachte einen vielverkauften Tonträger und das Drum 'n' Didge Nachfolgeprojekt Analogue Birds hervor, bei dem Bugiel zeitweise auch Schlagzeug spielte.

Thomas Godoj 
Torsten Bugiel ist fester Bestandteil der Band um den Deutschland sucht den Superstar Gewinner 2008 Thomas Godoj. Für dessen Alben Plan A! (Platin Edition) und Richtung G war er an den Studioaufnahmen beteiligt. Neben diversen Fernsehauftritten folgte dann 2008/2009 eine ausgedehnte Tournee durch Deutschland und die Schweiz. Auch mit dem zweiten Album ging Torsten Bugiel mit Thomas Godoj & Band im Dezember 2009 wieder auf Deutschlandtour, welche im Frühjahr 2010 mit weiteren Konzerten, dann auch in der Schweiz und Österreich ihre Fortsetzung fand. Nach Veröffentlichung des dritten Longplayers So gewollt im Oktober 2011 begann am 3./4. Dezember 2011 der erste Teil der gemeinsamen Tour. Der zweite Teil der gleichnamigen Tour führte sie im April und Mai 2012 deutschlandweit wieder durch weitgehend ausverkaufte Konzerte. Torsten Bugiel und Thomas Godoj spielten in der Vergangenheit bereits zusammen in der Band WiNK.

Highersense 
Im Jahre 2010 gründet Torsten Bugiel gemeinsam mit Sänger und Songwriter Daniel Schmidt, Sebastian Naas (Bass), Thomas Spindeldreher (Gitarre) und Markus Schröder (Keyboards) die Band Highersense. Im August 2010 erschien die erste CD dieser Formation und an einem Livekonzept wird verstärkt gearbeitet. Anfang des Jahres 2011 wird Gitarrist Thomas Spindeldreher durch Tobi Born ersetzt. Ende des Jahres 2011 verlassen Torsten Bugiel und Tobi Born die Band, welche
derzeit als alleiniges Projekt von Frontmann Daniel Schmidt weiterbesteht.

Darius Zander Band 
Im Januar 2011 vom Kölner Sänger und Songwriter Darius Zander und Torsten Bugiel gegründete Band, zu deren Förderern unter
anderem der ehemalige MTV-Moderator Steve Blame gehörte. Die Musikrichtung der Darius Zander Band ließ sich am treffendsten mit dem Begriff deutscher Soul umschreiben. Nach mehreren Liveauftritten in den Jahren 2011 und 2012 löste sich die Band im Dezember 2012 überraschend auf.

WIRTZ 
Seit Herbst 2012 arbeitet Torsten Bugiel in regelmäßigen Abständen mit Daniel Wirtz (Künstlername "WIRTZ") zusammen. Bereits im Jahr 2009 spielte Torsten einen Song des Albums Erdling ein. Derzeit befinden sich die Musiker erneut im Studio, um einen Teil des nächsten Longplayers des Sängers und Songwriters aufzunehmen, welcher 2013 erscheinen wird.

Lehrer/Dozententätigkeit 
Neben seinen diversen Studio- und Liveaktivitäten ist Torsten Bugiel als Dozent und Schlagzeuglehrer an der Offenen Jazzhaus-Schule in Köln tätig. Für den Bassisten Sebastian Naas spielte Torsten die Drumrecordings für die Playback CD von dessen Basslehrbuch „Basic Bass“ ein.

Diskografie 
 Drum’n’Didg: Analog Birds in a Digital Sky
 Milo’s Craving: The More You Know
 SAM: Fine
 Jack L.: Passport
 Bosstime: Bosstime live
 Tobi Born: Where to Go?
 Haller: Can’t Stop Communication
 Gates of Goldrain: A Day in the Dark
 Thomas Godoj: Plan A! (Platin Edition)
 Sampler: Tribute to “Die Fantastischen Vier”
 Wirtz: Erdling
 Thomas Godoj: Richtung G
 Highersense: Highersense
 Katterbach: Der Kameramann
 Gates of Goldrain: Nemesis
 Analogue Birds: IntraTransport
 Gates of Goldrain: Jenseits der Tore
 Thomas Godoj: Live ausm Pott Doppel-CD/DVD
 Thomas Godoj: V
 Thomas Godoj: V'stärker aus (Das Akustik-Album)

TV-Auftritte 
 ZDF-Fernsehgarten
 Rock the Race (RTL)
 Formel1 Hockenheimring (RTL)
 Niels Ruf Show
 DTM Rennen (ARD)
 Nickelodeon Awards
 The Dome (RTL2)
 Oliver Geissen: "Die Show der Woche" (RTL)
 Jetix Awards
 Die ultimative Chartshow (RTL)
 Frag doch mal die Maus (ARD)

Weblinks 
 Facebookseite Torsten Bugiel Drummer (official)

Schlagzeuger
Musiker (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1975
Mann